Csehország
 Hředle, település a Mělníki járásban
 Hředle, település a Rakovníki járásban